John Child (zm. 1690) – brytyjski baronet, polityk, dyplomata,
 John Child (1677–1703) – brytyjski polityk,
 John Child (ur. 1940) – brytyjski ekonomista,
 John Child (ur. 1967) – kanadyjski siatkarz.